Škoda života může být:
 Škola života (časopis) – pedagogický časopis z let 1855–1889 
 Škola života (reklamní film) – krátký český reklamní film z roku 1938, v hlavní roli s  Jaroslavem Marvanem
 Škola života (film, 2005) – kanadsko-americký film režiséra Williama Deara
 Škola života (film, 2009) – britsko-americký film režisérky Lone Scherfigové
 Škola života (seriál) – francouzský televizní seriál
 Škola života (Kancl) – epizoda z amerického seriálu Kancl